Officina – luogo di attività artigianale, industriale o anche hobbystica
 Officina - sinonimo di bottega (di un artista) o manifattura
 Officina – rivista letteraria italiana
 Officina 99 – centro sociale occupato autogestito
 Officina Zoè – gruppo musicale italiano
 Officina Meccanica – gruppo musicale italiano